Rakha ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Rakha (1919–2000), indischer Tablaspieler und Komponist
 Youssef Rakha (* 1976), ägyptischer Schriftsteller